Ейджи Кавашима () е японски футболист.

Роден е в град Йоно (Yono), префектура Сайтама, Япония на 20 март 1983 г. Родният му град Йоно е присъединен към гр. Сайтама през 2001 г.

Национален отбор 
Записал е и 71 мача за националния отбор на Япония.

Външни препратки 

Японски футболисти
Родени в Сайтама